Ducros ist der Name von:

 Abraham-Louis-Rodolphe Ducros (1748–1810), Schweizer Maler, Aquarellist, Radierer, Gouachemaler und Kupferstecher
 Anne Ducros (* 1959), französische Jazz-Sängerin
 Ducros, ein französischer Gewürzhersteller, Tochterfirma von McCormick & Company

Siehe auch:
 Ducroz
 Ducrot